Primera peut désigner :
 Première en espagnol ;

Produits et services 
 La Nissan Primera est une ligne de berline familiale et intermédiaire produite entre 1990 et 2008.
 Primera Air (Code AITA : PF ; code OACI : PRW) est une compagnie aérienne danoise.

Titres 

 Primera est le troisième EP du groupe japonais Especia sorti en 2015.
 
 , hebdomadaire portoricain.

Patronyme 

 Ali Primera (1942-1985), est un auteur-compositeur et chanteur vénézuélien.

Toponyme 

 Primera, une ville du comté de Cameron, au Texas, aux États-Unis.

Voir aussi  
 
 
Patronyme hispanique